Franz Laub ist der Name folgender Personen:

* Franz Laub (Komponist) (1872–1945), deutscher Komponist aus Laupheim
 Franz Laub (Theologe) (* 1935), deutscher römisch-katholischer Theologe, Neutestamentler und Universitätsprofessor